José Meolans, een Argentijns zwemmer
 Méolans-Revel, een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence 
 Donkere erebia (Erebia meolans), een dagvlinder